

Patronyme 

 Charles Ehrmann (1911-2011), politicien français ;
 Eric Ehrmann (1946-), journaliste et essayiste américain ;
 François-Émile Ehrmann (1833-1910), peintre français ;
 Frédéric-Louis Ehrmann (1740-1800), physicien français ;
 Gilles Ehrmann (1928-2005), photographe français ;
 Guillaume Ehrmann (1959-), architecte américain ;
 Jacques Ehrmann (1931-1972), linguiste français ;
 Jacques Ehrmann (1960-), homme d'affaires français ;
 Jean-Daniel Ehrmann (1931-2011), acteur français ;
 Jean-François Ehrmann (1757-1839), homme politique français ;
 Marianne Ehrmann, née Brentano (1755-1795), écrivain, journaliste, moraliste germano-suisse ;
 Marli Ehrman (1904-1982),  artiste textile et designer germano-américaine ;
 Max Ehrmann (1872-1945), poète américain ;
 Thierry Ehrmann (1962-), artiste et homme d'affaires français, créateur de la Demeure du Chaos.

Entreprise 
 Ehrmann AG, une entreprise allemand laitière.

Voir aussi 
 Riccardo Ehrman (1929-2021), journaliste italien.
 Ehr
 
 ,

Toponyme 
 Le stade Charles-Ehrmann, stade d'athlétisme à Nice

Lien externe 
 

Patronyme allemand
Patronyme germanique